Charqueada - local onde se produz o charque.
Charqueada - município de São Paulo, Brasil.
Charqueadas - município do Rio Grande do Sul, Brasil.
Charqueada de Baixo - bairro do município de Imbaú, Brasil.

Desambiguação